Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1968, die zwölfte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 18. und 28. November 1968 in Santiago de Chile, Chile statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Brasiliens, die zum fünften Mal, zum dritten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte. Brasilien konnte dank des Erfolges an Chile nach Anzahl der Erfolgen vorbeiziehen.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu sechs Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt wurden 15 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1968.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1968 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Santiago de Chile
Basketballveranstaltung 1968
Südamerikameisterschaft der Damen 1968